Douglas Smith
 Douglas Smith – scrittore canadese 
 Douglas Smith (n. 1985) – attore canadese 
 Douglas Smith – effettista

 Doug Smith
 Doug Smith (...-...) – calciatore gallese, partecipante alle Olimpiadi del 1948
 Doug Smith (1924-1998) – rugbista a 15 scozzese
 Doug Smith (1937-2012) – calciatore scozzese
 Doug Smith (1969-) – cestista statunitense